Лопатник може се односити на: 

 Лопатник (Велење), насеље у општини Велење, Република Словенија
 Лопатник при Велењу, насеље у општини Велење, Република Словенија